Serhat ist ein türkischer männlicher Vorname persischer und arabischer Herkunft mit der Bedeutung (Landes-)Grenze, davon abgeleitet Grenzsoldat, „Beschützer“.

Namensträger

Vorname 

 Serhat Akın (* 1981), türkischer Fußballspieler
 Serhat Akyüz (* 1984), türkischer Fußballspieler
 Serhat Balcı (* 1982), türkischer Ringer
 Serhat Çağlar (* 1988), türkischer Fußballspieler
 İbrahim Serhat Canbolat (* 1959), türkischer Politikwissenschaftler und Schriftsteller
 Serhat Çokgezen (* 1984), deutscher Schauspieler
 Serhat Doğan (* 1974), türkischer Schauspieler und Komiker
 Serhat Güller (* 1968), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Serhat Gülpınar (* 1979), türkischer Fußballspieler
 Serhat Kılıç (* 1975), türkischer Schauspieler
 Serhat Koç (* 1990), niederländisch-türkischer Fußballspieler
 Serhat Koruk (* 1996), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Serhat Kot (* 1997), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Serhat Sağat (* 1983), türkischer Fußballspieler

Künstlername 
 Serhat (Sänger) (* 1964), türkischer Sänger, Produzent und TV-Moderator
 Hozan Serhat (1970–1999), kurdischer Musiker

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Türkischer Personenname